L'ACW Heavyweight Championship è stato un titolo di wrestling difeso nella Assault Championship Wrestling.

Albo d'oro 

Titoli della Assault Championship Wrestling